Neu-Moresnet, Pruski Moresnet
Neutralni Moresnet, belgijsko-pruski kondominij